Deze hits waren Dancesmashes op Radio 538 in 2006:

2006
Muziek in 2006
Dancesmashes 2006